Африканский Кубок чемпионов 1991 — 27-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Клуб Африкен» из Туниса.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

1991